Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 769 dans le monde.

 , dans certains départements en France
 Route nationale 769 en France